Autostrada M56 (Anglia)
 Autostrada M56 (Węgry) – planowana dawniej autostrada o długości około 19 km na Węgrzech